Мельхиор Христиан Кеплер (Kapler; 1712 — 1780) — немецкий лесовод-практик, отец Вильгельма Кеплера.

Автор сочинения: «Gründliche Anleitung zu wahre Erkenntniss und Verbesserung des Forstwesens» (2-е изд. 1776); «Erläuterung einige Sätze über die Bukmannschen Schriften von der Holzsaat» . (1779; 2-е изд. 1798); и «Von Anbau und Benutzung eines Kiefernwaldes» (1798) и др.

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1712 году
Умершие в 1780 году
Персоналии:Германия
Лесоводы Германии